Шарье́, также Шаррье́:

 Шарье () — коммуна во Франции, в регионе Франш-Конте.
 Шарье, Жак (род. 1936) — французский актёр и кинопродюсер.
 Шаррье, Марк-Антуан (Marc-Antoine Charrier; 1755—1793) — французский нотариус, депутат Национального собрания.
 Шаррье, Этьенн-Марсель (Etienne-Marcel Charrié; 1785—1860) — французский адвокат.
 Шаррье де Ла Рош, Луи (Louis Charrier de La Roche; 1738—1827) — французский епископ и писатель, первый духовник Бонапарта.

См. также 
 Шарья (значения)

Примечания